De 28ste editie van de KNVB beker voor vrouwen begon op 24 augustus 2007 en eindigde op 24 mei 2008 tijdens de vijfde nationale meisjes- en vrouwenvoetbaldag in Almere. De titelverdediger was Ter Leede, die in de 1/8 finales door Willem II werden uitgeschakeld. FC Twente won het toernooi ten koste van FC Utrecht en is daarmee de eerste BVO die de vrouwelijke variant van de KNVB beker weet te winnen.

Opzet
De opzet van het bekertoernooi is gewijzigd ten opzichte van de vorige seizoenen. De eerste ronde zal plaatsvinden in poulevorm met alleen de clubs uit de hoofdklasse en de eerste klassen. Waar eerder alleen de poulewinnaars door gingen naar de volgende ronde, plaatsen de 11 beste nummers 2 zich nu ook voor de tweede ronde. Na de poulefase zullen de clubs uit de eredivisie ook instromen, waarna er nog 32 clubs over zijn. Vanaf de tweede ronde wordt het knock-outsysteem gehanteerd.

Clubs trekken zich terug
Drie clubs maakten gaandeweg de eerste ronde van het toernooi bekend dat zij zich terugtrokken uit het bekertoernooi. Het gaat om FC Purmerend, UVS en IJVV. De poules waarin zij ingedeeld waren gaan verder als poules met drie teams in plaats van vier.
Later wordt VV Reuver uit het bekertoernooi gezet, vanwege een conflict met de KNVB. In de tweede ronde trekt ook RKTSV zich terug, waardoor sc Heerenveen een walk-over krijgt.

1e ronde

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

* scheidsrechter kwam niet opdagen

Poule G

Poule H

** UVS trekt zich terug

Poule I

Poule J

*** IJVV trekt zich terug

Poule K

Poule L

Poule M

Poule N

**** = Reuver uit de KNVB beker gezet

Poule O

2e ronde 
De volgende clubs komen uit de Eredivisie:
ADO Den Haag, AZ, sc Heerenveen, FC Twente, FC Utrecht, Willem II

De wedstrijden werden gespeeld op 22, 24 en 25 november. Het speelschema voor de tweede ronde is als volgt:

1/8 finales 
De 1/8 finales werden op verschillende data afgewerkt. Het grootste deel van het programma stond gepland voor het weekend van 2 en 3 februari 2008, maar omdat de zuidelijke ploegen dan carnaval vieren zijn enkele wedstrijden naar een andere datum verplaatst.

In het betreffende weekend werden twee wedstrijden afgelast, te weten Wartburgia tegen FC Twente en The Knickerbockers tegen RCL. 't Zand tegen Berkel stond al eerder gepland, maar ook deze wedstrijd werd afgelast. 't Zand - Berkel en The Knickerbockers - RCL worden op 16 februari ingehaald, de wedstrijd Wartburgia - FC Twente op 15 maart.

In de achtste finales werd titelhouder Ter Leede uitgeschakeld door Willem II. ADO Den Haag werd verrast door hoofdklasser Ste.Do.Co en record-titelhouder Fortuna Wormerveer werd deze ronde ook uitgeschakeld, eredivisieclub sc Heerenveen was met 1-0 te sterk.

1/4 finales
Op maandag 18 februari werd de loting voor de kwartfinales verricht. De wedstrijden werden gespeeld op 19 en 22 maart. De wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Twente werd afgelast vanwege de slechte staat van het veld in Heerenveen en werd op 11 april ingehaald.

1/2 finales
De loting van de 1/2 finales vond plaats op donderdag 17 april 2008. De duels werden op zaterdag 10 mei 2008 afgewerkt.

Finale 
De finale werd gespeeld in het stadion van FC Omniworld en vond plaats op zaterdag 24 mei 2008 tijdens de 5e nationale Meisjes en Vrouwenvoetbaldag.

KNVB Beker (vrouwen) naar seizoen
Bekervoetbal 2007/08
Nederlands voetbalseizoen 2007/08